Spurilla är ett släkte av snäckor. Spurilla ingår i familjen snigelkottar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
Spurilla